Борас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борас, Арияна (род. 1976) — югославская и боснийская горнолыжница, участница Олимпийских игр 1992, 1994 и 1998 годов.
 Борас, Игор (род. 1968) — боснийский бобслеист, участник Олимпийских игр 1994 года.